HMS Caesar — название четырёх кораблей британского Королевского флота. Названы в честь древнеримского полководца и политического деятеля Юлия Цезаря.

 Caesar — 74-пушечный корабль 3 ранга, заказанный королевской верфи в Портсмуте в 1777 году. Заказ отменён в 1783 году.
 HMS Caesar (1793) — 80-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1793 году. С 1814 года — плавучий склад. Разобран в 1821 году.
 HMS Caesar (1853) — 90-пушечный парусно-винтовой корабль 2 ранга. Спущен в 1853 году. Разобран в 1870 году.
 HMS Caesar (1896) — эскадренный броненосец типа «Маджестик». Спущен на воду в 1896 году. Продан в 1921 году.
 HMS Caesar (R07) — эскадренный миноносец типа C. Спущен на воду в 1944 году. Разобран в 1967 году.